«Открытое море: Новые жертвы» (, дословно — «Риф») — австралийский триллер 2010 года, режиссёра Эндрю Трауки, основанный на реальной истории, случившейся с Рэем Боунди в 1983 году. Фильм был номинирован на премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за лучшее DVD-издание фильма.

Несмотря на название, данное фильму в российском прокате, он никак не связан с одноимённым фильмом 2003 года.

Сюжет 
Люк приглашает своего друга Мэтта и его девушку Сьюзи прогуляться на яхте к коралловым рифам. К ним присоединяются: приятель Люка — Уоррен и сестра Мэтта — Кейт (бывшая подруга Люка).

На второй день их путешествия яхта наткнулась на риф и перевернулась килем вверх, но не затонула.

Понимая, что опрокинутое судно долго не продержится на воде, Люк, Мэтт и обе девушки решают добраться до ближайшего берега вплавь, только один Уоррен остаётся ждать спасателей на перевёрнутой яхте. Вскоре друзья начинают понимать, что их преследует огромная белая акула.

Первой акула атакует Мэтта, отплывшего от остальной группы за обломком держащего их на плаву пластика. Группа ночует посреди открытого океана, а наутро обнаруживают неподалёку рифы и решают держать дорогу в ту сторону. Белая акула нападает снова, разделяя команду и съедая Сьюзи. Люк и Кейт продолжают плыть, перемещаясь между выступающими у поверхности воды островками, и Кейт случайно ранит ногу на одном из них. Вновь привлечённая запахом крови акула нападает на последнем отрезке пути у крупного островка: Люк не успевает забраться на скользкие гладкие камни, но подталкивает туда Кейт.

Фильм заканчивается закадровым текстом: Кейт была найдена моряками на следующий день, и, несмотря на поиски, никаких следов Уоррена и яхты не было обнаружено.

В ролях 
  — Люк
 Гайтон Грантли — Мэтт
  — Кейт
 Эдриэнн Пикеринг — Сьюзи
 Киран Дарси-Смит — ''Уоррен

См. также 
 Открытое море (фильм)
 Дрейф (фильм, 2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы ужасов Австралии
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы об акулах
Фильмы Австралии 2010 года
Фильмы Эндрю Трауки